Myriozoella är ett släkte av mossdjur. Myriozoella ingår i familjen Myriaporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Myriozoella